Kevin Hansen est un nom utilisé par :

 Kevin Hansen, volleyeur américain, né en 1982.
 Kevin Hansen, pilote automobile suédois de rallycross, né en 1998.